Conocido como «Museo etnológico de Desamparados», es un museo ubicado en la pedanía de Desamparados. Hoy en día, sólo muestra una pequeña parte de lo que en su día fue uno de los más importantes museos de la ciudad de Orihuela. Fue creado por el Ayuntamiento de Orihuela el 28 de diciembre de 1985, como sección etnológica del Arqueológico comarcal. Dado el volumen y características de los materiales y piezas que se debían mostrar al público, se adecuaron locales independientes al museo en contacto directo con el medio rural (poseía patio y jardín visitable). Originalmente el museo fue ubicado en las escuelas nacionales (destruidas) de los años 1920 de dicha pedanía, y posteriormente el museo ha ido variando su ubicación dentro de la pedanía de Desamparados en diversos locales alquilados por el ayuntamiento de Orihuela. los fondos iniciales del museo provenían del museo arqueológico, así como de la colección particular de Vicente López Rayos, vecino de Desamparados, a los que se fueron sumando numerosas donaciones desinteresadas de vecinos y gente de la huerta. El museo pretendía ser un centro cívico y cultural, y para su gestión contaba con la ayuda y colaboración del Colectivo cultural de Desamparados. El museo disponía de diversas salas de exposición permanente, y una gran sala de usos múltiples para reuniones, presentaciones de libros, exposiciones de pintura y fotografía, monografías, cursos de formación, etc.

Museos etnográficos de la Comunidad Valenciana
Museos de España inaugurados en 1985
Museos de Orihuela